Силезия — историческая область в центральной Европе, разделённая между Чехией, Германией и Польшей:
 Нижняя Силезия — историческая область, сегодня разделённая между Германией и Польшей.
 Верхняя Силезия — историческая область, сегодня разделённая между Чехией и Польшей.
 Тешинская Силезия — исторический регион, расположенный в междуречье Вислы и Одры.
 Чешская Силезия — историческая область в современной Чехии.

Государственные и административные образования:
 Силезское княжество — средневековое княжество (1138—1248).
 Силезские княжества — условное название группы княжеств, образованных после распада Силезского княжества.
 Провинция Силезия — прусская провинция (1815—1945).
 Автономное Силезское воеводство — автономия в составе Польши (1920—1939).
 Силезское воеводство — современное воеводство, расположенное на юге Польши.
 Австрийская Силезия (официально — Герцогство Верхняя и Нижняя Силезия) — часть земель Чешской короны в Австрийской империи.

См. также 
 (257) Силезия — крупный астероид Главного пояса.
 SMS Schlesien («Силезия») — эскадренный броненосец ВМС Германии в 1908—1945 годах.
  и  — дополнительные значения термина.